Elxleben – comune della Turingia (circondario di Sömmerda)
 Elxleben – comune della Turingia (Ilm-Kreis)